Le terme ligne 110 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 110 des chemins de fer slovaque
 Ligne 110, ancienne ligne de la province de Hainaut (Belgique).

Voir aussi 
 

110